Peltoperlopsis är ett släkte av bäcksländor. Peltoperlopsis ingår i familjen Peltoperlidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Peltoperlopsis